Терра (от  — Земля) может означать:

Имена и фамилии

Персоналии 
 Терра, Антони (род. 1985) — французский стрелок, призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира.
 Терра, Габриэль (1873—1942) — уругвайский государственный и политический деятель.
 Терра, Ферран (род. 1987) — испанский горнолыжник.

Вымышленные персонажи 
 Терра Бранфорд — главная героиня компьютерной игры Final Fantasy VI.
 Терра — персонаж серии игр Kingdom Hearts, один из трёх главных героев в Kingdom Hearts Birth by Sleep.
  — персонаж DC Comics.

Географические объекты и понятия

Иносказательные названия стран и территорий 
 Терра Мариана (в пер. с лат. Terra Mariana «земля девы Марии») — официальное название средневековой Ливонии.

Географические понятия 
 Терра Нова (в пер. с лат. Terra Nova — «новая земля») — географическое понятие Средневековья, под которым понимались недавно открытые западноевропейцами земли.
 Терра Инкогнита (в пер. с лат. Terra Incognita — «земля неизведанная») — географическое понятие Античности, Средних Веков и Нового Времени, под которым подразумевались все неизвестные или неисследованные западноевропейцами земли.
 Терра Австралис (в пер. с лат. Terra Australis — «южная земля») — земля вокруг Южного полюса, изображаемая на большинстве карт с глубокой древности до второй половины XVIII века.

Правовые понятия 
 Терра Нуллиус (в пер. с лат. terra nullius — «ничейная земля») — термин международного права.

Имена собственные 
  — бразильская компания, один из ведущих интернет-провайдеров страны; также — интернет-портал и разработчки мобильных приложений.
 Терра (телерадиокомпания) — самарский медиа-холдинг, который начал вещание в 1998 г.
 Terra (телеканал) — российский документальный и развлекательно-познавательный канал распространяемый компанией «Медиа телеком», вещающий с 1 октября 2022 года.
 Терра (издательство) — московское книжное издательство, созданное в 1989 г.
 Терра (программа разработки лазерного оружия) — советская комплексная целевая программа разработки лазерных вооружений наземного, воздушного и космического базирования для использования в военных целях.
 Терра-3 — советский проект стационарной системы противоракетной и противокосмической обороны с лучевым поражающим элементом на основе лазера, работы по которому велись в 1965—1992 гг.
 Терра (спутник) — международный научно-исследовательский искусственный спутник Земли на солнечно-синхронной орбите.
 Терра (энциклопедия).

Другое 
 Святая Терра — планета Земля в вымышленной вселенной Warhammer 40,000, мир-столица Империума Человечества.
Terra - альбом метал-группы Cronian.

См. также 
 Тера